Дашук — белорусская, украинская и польская фамилия. 
Известные носители:
 Дашук, Виктор Никифорович (род. 1938) — белорусский режиссёр.
 Дашук, Владимир Викторович (1962—2014) — режиссёр-документалист, сын Дашука В. Н.
 Дашук, Инна Витальевна (род. 1972) — советская и российская волейболистка.